Џанет има више значења:
 Џанет (Пенсилванија)
 Џанет (Арканзас)